Fresia – miasto i gmina w Chile, w regionie Los Lagos
 Fresia (Isla Fresia) – wyspa na jeziorze Puyehue w Chile
 „Fresia” – nazwa jaką nosił okręt HMS H20 po przejęciu przez chilijską marynarkę wojenną